Felipe de Bélgica (en francés: Philippe Léopold Louis Marie de Belgique, en neerlandés: Filip Leopold Lodewijk Maria van België; Bruselas, 15 de abril de 1960) es el actual rey de los belgas desde el 21 de julio de 2013, fecha de la abdicación de su padre, el rey Alberto II. Fue el heredero al trono de los belgas, por lo que ostentó el título de duque de Brabante entre 1993 y 2013. Está casado con Matilde d'Udekem d'Acoz y tienen cuatro hijos: La princesa Isabel, duquesa de Brabante, los príncipes Gabriel y Manuel y la princesa Leonor.

Biografía

Nacimiento 
Nació el 15 de abril de 1960 en Bruselas, siendo el primer hijo del aquel entonces príncipe Alberto y la princesa Paola. 

Desde el primer momento fue el sobrino favorito de su tío, Balduino de Bélgica, y por ello quería que fuese su sucesor ya que él y la reina, Fabiola de Mora y Aragón, no tenían descendencia. Sin embargo, tras la muerte de su tío fue su padre, Alberto II de Bélgica, quien asumió el trono, debido a que era Alberto el heredero natural de su hermano Balduino. Felipe fue nombrado duque de Brabante en 1993 al ascender su padre, título que poseen los herederos al trono belga.

Bautismo 
Fue bautizado en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas, siendo sus padrinos el rey Leopoldo III de Bélgica (su abuelo paterno) y Luisa Gazelli, condesa di Rossana e di San Sebastiano (su abuela materna).

Estudios 
Sus primeros estudios, al igual que su infancia, transcurrieron en el castillo de Fenffe. Su educación secundaria se desarrolló, tanto en francés, en el colegio Sant Michel de Bruselas, como en neerlandés, en el colegio benedictino en Loppen.

Al igual que la mayoría de herederos de Europa, desarrolló una carrera militar paralela a sus estudios superiores. En 1985 se graduó como Teniente en la Real Escuela Militar de Bélgica. A continuación ingresó en la Armada, donde paulatinamente fue ascendiendo en la jerarquía militar hasta llegar al grado de mayor general de los Ejércitos de Tierra y Aire en el año 2001, así como almirante de división de la Marina; en 2010 se convirtió en teniente general y vicealmirante. En 2004 obtuvo la licencia como piloto privado de helicópteros.

Su formación se completó en el Trinity College y en la Universidad Stanford en California, donde obtuvo una maestría en Ciencias Políticas en 1985. En el año 2002 fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica. Además de sus estudios superiores, Felipe, es un profundo conocedor de la Historia de Bélgica, así como del campo de las Relaciones Internacionales y habla perfectamente los tres idiomas oficiales de su país, el francés, neerlandés y el alemán, además del inglés.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio con Matilde d'Udekem el 4 de diciembre de 1999. Fruto del matrimonio nacieron:

 Princesa Isabel (25 de octubre de 2001), duquesa de Brabante desde el 21 de julio de 2013.
 Príncipe Gabriel (20 de agosto de 2003).
 Príncipe Manuel (4 de octubre de 2005).
 Princesa Leonor (16 de abril de 2008).

Duque de Brabante 

Sus viajes al exterior han ido siempre dirigidos sobre todo a mejorar la imagen del país en el extranjero, donde cumplía siempre con una agenda oficial propia. Se ha implicado en la lucha contra el analfabetismo, la defensa de los derechos de los niños, el apoyo a los enfermos con VIH y SIDA, la promoción de los microcréditos y la lucha contra el cáncer de mama. 

La lucha contra el desempleo y la pobreza han sido también puntos importantes en la agenda del príncipe. En mayo de 1997, el príncipe se convirtió en presidente de honor del Consejo Federal de Desarrollo Sostenible, creado tras la celebración de la Conferencia de Río. El Fondo Príncipe Felipe, instituido en 1998, tiene como objetivo estimular el diálogo intergeneracional. En 2004 se convirtió en presidente de honor de la rama europea del Club de Roma y de la Fundación Internacional de los Polos.

Rey de los belgas 

El 21 de julio de 2013, día de la fiesta nacional de Bélgica, por abdicación de su padre el rey Alberto II, pasó a convertirse en el jefe del Estado.

En los últimos meses de 2013, Felipe y Matilde de Bélgica estuvieron por los Países Bajos y Luxemburgo, y en 2014 en París, Berlín y Roma, en el marco de una serie de visitas de Estado por ciudades europeas que comenzó el anterior 6 de febrero en la capital francesa.

El soberano concedió en 2013 un total de 129.000€ a 650 ciudadanos belgas que le escribieron una carta de ayuda.

En abril de 2014, nueve meses después de subir al trono, Felipe de Bélgica cesó a Vincent Pardoen, estrecho colaborador de Alberto II de Bélgica y nombró en su lugar a Peter Degraer como jefe de la Casa del Rey. En agosto de 2014, fue anfitrión en varias de las conmemoraciones del centenario de la Primera Guerra Mundial.

En agosto de 2019, el rey decide modificar mediante decreto real su escudo de armas heráldico, lo cual fue calificado como una 'modernización'. La modificación consistio en agregar el lema en los 3 idiomas oficiales de Bélgica: al ya presente francés  se le sumó el neerlandés y el alemán. Además. agregó el Escudo de Sajonia (que había sido removido debido al enfrentamiento con el Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial), en representación de las raíces de la casa real belga en la dinastía histórica de los Sajonia-Coburgo y Gotha.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas belgas 
  Gran Cordón de la Orden de Leopoldo (15/04/1990).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Leopoldo II (21/07/2013).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Estrella Africana (21/07/2013).
  Soberano Gran Maestre de la Real Orden del León (21/07/2013).
  Soberano Gran Maestre de la Real Orden de la Corona (21/07/2013).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero gran cruz de la Orden de Orange-Nassau (Reino de los Países Bajos, 1993).
  Caballero gran cruz de la Orden del Libertador San Martín (República Argentina, 1994).
  Caballero gran cruz de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén (Ciudad del Vaticano, 1995).
  Caballero gran cruz de la Orden del Cóndor de los Andes (República de Bolivia, 1996).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/1996).
  Caballero gran cordón de la Suprema Orden del Crisantemo (Imperio de Japón, 22/10/1996).
  Caballero gran cruz de la Orden de Avis (República Portuguesa, 18/09/1997).
  Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta (1998).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 13/07/1998).
  Caballero de la Orden del León de Oro de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 15/03/1999).
  Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (Reino de España, 12/05/2000).
  Caballero de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia, 2001).
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 28/05/2002).
  Caballero gran cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 2003).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia (República de Finlandia, 2004).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito del la República de Polonia (República de Polonia, 2004).
  Caballero gran cruz de la Orden de Honor (República Helénica, 2005).
  Caballero gran cruz de la Orden de Cristo (República Portuguesa, 08/03/2006).
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca, 2008).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito de la República de Hungría [Clase Civil] (República de Hungría, 2008).
  Caballero gran cordón de la Orden al Mérito del Consejo Internacional del Deporte Militar (CIDM, 2010).
  Caballero de la Orden del Estado de la República de Turquía (República de Turquía, 05/10/2015).
  Medalla conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/2016).
  Caballero gran cordón con collar de la Orden de Hussein ibn Ali (Reino Hachemita de Jordania, 18/05/2016).
  Caballero gran collar de la Suprema Orden del Crisantemo (Imperio de Japón, 11/10/2016).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa, 19/11/2018)
  Caballero gran cruz adornado con el gran cordón de la Orden al Mérito de la República Italiana (Republica Italiana, 01/12/2021).
  Miembro de la Orden Civil de Omán (Sultanato de Omán, 03/02/2022).
  Caballero gran collar de la Orden de Vytautas el Grande (Lituania, 24/10/2022).

Ancestros

Referencias 

 Biografía oficial desde el sitio web de la Familia Real de Bélgica.

Véase también 
 Lista de reyes de los belgas

Enlaces externos 

 Biografía de Felipe de Bélgica por CIDOB (en español)

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Personas de Bruselas
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Reyes de Bélgica
Monarcas reinantes
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Familia Real Belga
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Condecorados con la Orden del Crisantemo
Caballeros grandes cruces de la Orden de Avis
Orden de Cristo
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Olaf
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Caballeros grandes cruces de la Orden de Orange-Nassau
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Laureados con la Orden del Cóndor de los Andes grado Caballero
Grandes cruces de la Legión de Honor